Тениски турнир у конкуренцији мушких парова на Летњим олимпијским играма 2020. одржан је на теренима Аријаке Колосеума у Токију, од 24. до 30. јула 2021. Учествовало је 64 играча из 22 државе.

Марк Лопез и Рафаел Надал били су браниоци титуле из 2016. али су одлучили да не учествују.

Никола Мектић и Мате Павић освојили су злато пошто су у финалу савладали сународнике Марина Чилића и Ивана Додига резултатом 6:4, 3:6, [10:6]. Ово су биле прве златне и сребрне олимпијске медаље за Хрватску у тенису.

У мечу за бронзану медаљу Новозеланђани Маркус Данијел и Мајкл Винус са 7:6(7:3), 6:2 победили су Американце Остина Крајичека и Тениса Сандгрена.

Распоред

Носиоци 

<ol start="1">
  Никола Мектић /  Мате Павић (победници, златна медаља) 
  Пјер-Иг Ербер /  Никола Маи (прво коло)
  Хуан Себастијан Кабал /  Роберт Фара (четвртфинале)
  Аслан Карацев /  Данил Медведев (прво коло)

<ol start="5">
  Хуберт Хуркач /  Лукаш Кубот (прво коло)
  Карен Хачанов /  Андреј Рубљов (прво коло)
  Џејми Мари /  Нил Скупски (друго коло)
  Весли Колхоф /  Жан-Жилијен Ројер (друго коло)

Жреб 
Легенда

 TRI = позив трипартитне комисије
 ITF = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 PR = заштићено рангирање 
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб  на сајту olympics.com
 Жреб на сајту ИТФ 

Тенис на Летњим олимпијским играма 2020.